Un Conde (o, antiguamente, cómite o cuende) es uno de los títulos nobiliarios europeos con el que los monarcas muestran su gratitud a ciertas personas, aunque también puede referirse a:

Lugares 
 Conde,  freguesia portuguesa del concelho de Guimarães.
 Conde, municipio brasileño del estado de Bahía.
 Conde, ciudad del condado de Spink en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Personas 
 Agustín Conde Bajén, político español.
 Alfredo Conde Cid,  escritor y político español en lengua gallega y española.
 Ana Isabel Conde Sánchez, cantante española.
 Carmen Conde Abellán (1907 - 1996), poeta, narradora e intelectual española.
 Esteban Conde, futbolista uruguayo.
 Fernando Conde Yagüe, actor español.
 Francisco Javier Conde García (1908-1975), filósofo y embajador español, presidente del Instituto de Estudios Políticos, Consejero Nacional y procurador en las Cortes. 
 Javier Conde Becerra , torero español, conocido erróneamente como «el gitano».  
 José Antonio Conde Cid (1955 – 2011), actor y modelo español. 
 José Antonio Conde García (1766 -1820), arabista e historiador español.
 Mario Antonio Conde Conde , empresario español. 
 Norberto Conde (1931–2014), volante ofensivo argentino apodado «Beto».
 Patricia Conde Galindo, actriz, humorista, modelo, diseñadora de moda y presentadora de televisión española.
 Pedro Conde (1785–1821), militar argentino que tuvo una actuación destacada en la campaña de San Martín a Chile.
 Pedro Alberto Martínez Conde, conocido como «Perucho Conde»  humorista, poeta, escritor y actor de telenovelas venezolano.
 Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, socióloga y política española.
 Wilman Conde, futbolista y entrenador de fútbol colombiano.
 Wilman Conde, Jr., futbolista colombiano.